Molekulska formula -{C16H16ClN3O3S}- se može odnositi na:
 Indapamid
 Metolazon